Квачантирадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Квачантирадзе, Василий Шалвович (1907—1950) — советский снайпер 259-го стрелкового полка.
 Квачантирадзе, Звиад (род. 1965) — грузинский историк, государственный и политический деятель.
 Квачантирадзе, Тамаз Касьянович (1940—2021) — грузинкий филолог и государственный деятель.
 Квачантирадзе, Этери Павловна (1949—2020) — биохимик; профессор МСХА им. К. А. Тимирязева.